Horodnja (; ) ist eine Stadt im Norden der ukrainischen Oblast Tschernihiw und Zentrum des gleichnamigen Rajons mit etwa 14.000 Einwohnern. Durch den Ort fließt der Fluss Tschybrysch ().

Die Siedlung wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet. 1957 erhielt Horodnja den Status der Stadt. Zur Stadtgemeinde gehören noch die 3 Dörfer Aljoschynske (), Woksal-Horodnja () und Pawlo-Iwaniwske () sowie die Siedlung Jasseniwka ().

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Oleksij Hontscharuk (* 1984), ehemaliger ukrainischer Ministerpräsident

Weblinks 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Rajon Horodnja
Gegründet im 16. Jahrhundert